L15 est un sigle qui peut faire référence à :

Aéronautique 
 Daimler L 15, un avion de sport allemand.

Domaine militaire 
 HMS Bulwark (L15), un  transport de chalands de débarquement de la Royal Navy ;
 HMS Eggesford (L15), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L15, un sous-marin de la Royal Navy.

Photographie 
 Nikon Coolpix L15, un appareil photographique numérique de Nikon.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres